Municipio de Rapid River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rapid River (condado de Kalkaska, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalkaska.
 Municipio de Rapid River (condado de Lake of the Woods, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lake of the Woods.